Kratzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kratzsch (* 1939), deutscher Eishockeyspieler
 Friedrich Kratzsch (* 1946), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Autor
 Johann Friedrich Kratzsch (bl. 1827–1845), deutscher Archivar und Sachbuchautor
 Otto Hermann Kratzsch (1840–1880), deutscher Kaufmann

Siehe auch:

 Kratsch
 Gratsch
 Gracz